Synagoga Kowea Itim le-Tora w Krakowie
 Synagoga Kowea Itim le-Tora we Lwowie